Meadowview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Meadowview (Kansas)
 Meadowview (Maine)
 Meadowview (Maryland)
 Meadowview (North Carolina)
 Meadowview (Pennsylvania)
 Meadowview (Tennessee)
 Meadowview (Virginia)
 Meadowview Estates (Kentucky)
 Meadowview Park (Maryland)